Avelã — fruto da aveleira (avelaneira)
 Avelãs da Ribeira — freguesia no concelho da Guarda
 Avelãs de Ambom — freguesia no concelho da Guarda
 Avelãs de Caminho — freguesia no concelho de Anadia
 Avelãs de Cima — freguesia no concelho de Anadia
 Castro de Avelãs — freguesia no concelho de Bragança

Desambiguações de topônimos